Томас Блэкберн (; 16 марта 1844, Ливерпуль, Великобритания — 28 мая 1912, Вудвилл, пригород Аделаиды, Австралия) — английский энтомолог, специалист по жесткокрылым.

Биография 
Родился около Ливерпуля. С юных лет интересовался энтомологией. В 18 лет совместно с братом Джоном и их другом  начал выпускать в 1862 году еженедельный журнал The Weekly Entomologist. Журнал специализировался на статьях связанных с прикладной энтомологией, в отличие от других подобных изданий, публиковавших работы по классификации и систематике. Через два года деятельность журнала пришлось прекратить. В 1964 году Блэкберн переехал из Чешира в Лондон, где поступил на государственную службу. В Лондоне Блэкберн познакомился с энтомологом Генри Стэнтоном, которому предложил создать новый энтомологический журнал. Первый номер журнала под названием Entomologist’s Monthly Magazine, вышел в 1864 году. В редакционную коллегию, по мимо Блекберна и Стейтона, входили Генри Кнаггс, Роберт МакЛахлан и . В 1866 поступил в Лондонский университет. Получил степень в 1868 году. Шесть лет прослужил священником.

В 1876 году эмигрировал на Гавайские острова. Там он активно собирал насекомых. Среди его открытий — 23 ранее неизвестных вида жужелиц из подсемейства Platyninae. Оказавшись первым в регионе натуралистом, чьи усилия были сконцентрированы на насекомых, развенчал миф об их небольшой представленности на Гавайях, снабжая Британский и другие музеи потоком образцов.

В 1882 году переехал в Австралию, где прожил до конца жизни. Описал более 3000 видов австралийских насекомых. Член обществ, с 1887 и до самой смерти почётный куратор Южноавстралийского музея.

Некоторые из детей, внуков и правнуков Блэкберна также стали известными людьми (см. например Блэкберн, Элизабет).

Публикации

Примечания 

Энтомологи Великобритании